Перемога — успіх
 «Перемога» — львівський часопис у 1930-х роках
 «Перемога» — часопис у місті Бучач часів УРСР
 Орден «Перемога» — вищий військовий орден СРСР
 Перемога — колишня залізнична станція Конотопської дирекції Південно-Західної залізниці
 Перемога — назва станцій метрополітенів у різних містах

Місцевості:
 Перемога — мікрорайони Дніпра
 Перемога — місцевість Києва
 Перемога — місцевість Харкова
 Перемога — місцевість в місті Олександрія (колишнє селище)

Села:
 Перемога — Вінницька область, Хмільницький район
 Перемога — Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Перемога — Донецька область, Маріупольський район
 Перемога — Житомирська область, Звягельський район
 Перемога — Житомирська область, Житомирський район
 Перемога — Запорізька область, Мелітопольський район, Якимівська селищна громада
 Перемога — Київська область, Броварський район, Баришівська селищна громада
 Перемога — Київська область, Броварський район, Калинівська селищна громада
 Перемога — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Перемога — Миколаївська область, Баштанський район
 Перемога — Одеська область, Березівський район, Миколаївська селищна громада
 Перемога — Одеська область, Болградський район
 Перемога — Сумська область, Конотопський район
 Перемога — Сумська область, Охтирський район
 Перемога — Сумська область, Шосткинський район, Середино-Будська міська громада
 Перемога — Сумська область, Шосткинський район, Глухівська міська громада
 Перемога — Харківська область, Богодухівський район
 Перемога — Харківська область, Красноградський район
 Перемога — Харківська область, Лозівський район
 Перемога — Харківська область, Харківський район
 Перемога — Херсонська область, Генічеський район, Новотроїцька селищна громада
 Перемога — Чернігівська область, Ніжинський район, Бахмацька міська громада
 Перемога — Чернігівська область, Ніжинський район, Лосинівська селищна громада

 Перемога — колишнє село Народицького району Житомирської області (зняте з обліку рішенням Житомирської обласної ради від 21 червня 1991 року)
 Перемога — колишнє село Липоводолинського району Сумської області (зняте з обліку рішенням Сумської обласної ради від 16 травня 2008 року)
  Перемога — колишня назва села Опільсько Червоноградського району Львівської області у 1951—1989 роках

Селище:
 Перемога — Сумська область, Сумський район

Фільми 

 «Перемога» — американська мелодрама 1919 року.
 «Перемога» — радянський історичний художній фільм 1938 року.
 «Перемога» — американський фільм 1981 року.
 «Перемога» — радянський двосерійний драматичний художній фільм 1984 року.

Посилання